Le Secret de Félicien est le treizième album des aventures de Philémon, paru en 1981.

Synopsis
Félicien raconte à Philémon comment, dans sa jeunesse, il a découvert le monde des lettres.

Personnages principaux

Publication
L'histoire paraît dans Pilote sous le titre La feuille qui devait passer l’hiver.

Notes

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1981